Ehrentalbach ist ein Gewässername:

 Ehrentalbach (Wutach), rechter Zufluss der Wutach nach Eggingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Ehrentalbach (Pulverbach), rechter Zufluss des Pulverbachs bei Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Ehrenbach
 Ehrental